Шапова́л Володимир Іванович (, с. Піщане, Полтавська область — , Щастя, Луганська область) — молодший сержант Збройних сил України.

Життєпис 
Народився 10 липня 1977 року в селі Піщане Кременчуцького району Полтавської області. Закінчив загальноосвітню школу села Піщане (нині – Піщанська гімназія), потім – Кременчуцький автомеханічний технікум (нині – Кременчуцький коледж національного університету імені Михайла Остроградського).

З 1997 року по 1998 рік проходив строкову військову службу в лавах Збройних Сил України.

Мешкав у місті Кременчук Полтавської області. З 1990-х років працював фрезерувальником модельного цеху Кременчуцького автомобільного заводу, з жовтня 2006 року – фрезерувальником у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Науково-виробнича фірма «Техвагонмаш».

У серпні 2014 року Кременчуцьким об’єднаним військовим комісаріатом Полтавської області мобілізований до лав Збройних Сил України. З 2015 року продовжив військову службу за контрактом. Служив командиром 2-го механізованого взводу 92-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних Сил України (військова частина А0501, село Клугино-Башкирівка Чугуївської міської ради Харківської області).

Брав участь в антитерористичній операції на сході України. Позивний «Теквон».

6 березня 2016 року загинув під час патрулювання в місті Щастя Новоайдарського району Луганської області в результаті підриву на гранаті, перебуваючи за кермом автомобіля ВАЗ.

9 березня 2016 року похований у секторі загиблих Героїв антитерористичної операції Свіштовського кладовища міста Кременчука.

Залишились батьки, дружина та дві доньки.

Див. також 
 Люди, пов'язані з Кременчуком
 Кременчужани, що загинули в зоні АТО

Джерела 
Український меморіал. Шаповал Володимир Іванович 

Військовики 92-ї окремої механізованої бригади
Померли в Щасті
Поховані у Кременчуцькому районі